Tirumala (plaats), plaats in India
 Tirumala (geslacht), geslacht van vlinders